The Thrill of It All kan verwijzen naar:
 The Thrill of It All (film), een Amerikaanse, romatisch-komische film uit 1963
 The Thrill of It All (Sam Smith), een muziekalbum uit 2017 van Sam Smith
 The Thrill of It All (Roxy Music), een muziekalbum uit 1995 van Roxy Music
 The Thrill of It All (Thunder), een muziekalbum uit 1996 van Thunder